Hi ha 66 ciutats a Moldàvia.

Llista alfabètica

Per estatut 
Hi ha 5 localitats amb estatut de municipalitat: Bălți, Chișinău, Comrat, Bender (Tighina), i Tiraspol. Les altres 61 tenen estatut de ciutat.

Per ubicació

Per població

Referències 
 citypopulation.de

 
Moldavia